Fielding kan avse:

Geografi
 Fielding, Utah 
Fielding Creek
Fielding Hollow Brook
Fielding Col
Fielding Lake (sjö i Kanada)
 Fielding Lake (sjö i USA)
Fielding Meadows
Fieldings Gully Mine
Fieldings Lake

Personer
Andrew Fielding Huxley
Bente Fielding (tidigare Schramm)
Copley Fielding
Edward Fielding
Emma Fielding
Frank Fielding
Helen Fielding
Henry Fielding
Joseph Fielding Smith
Joy Fielding
Newton Fielding
Noel Fielding
Shawne Fielding
William Fielding Ogburn
Fielding Bradford Meek
Fielding Gray (romanfigur)
Fielding Gray
Fielding L. Wright